Феокатогно́сты  ( от  — «Бог» +  — «невысокое мнение, пренебрежительное отношение, осуждение, порицание»; ; богоѹкорьници) или богоху́льники ( от  — «повреждать, наносить ущерб, вредить» +  — «речь, слова»; ; хѹльници) — еретики, описанные Иоанном Дамаскиным в книге «О ста ересях вкратце», 92 ересь. Какая численность этих еретиков и как долго они существовали Иоанн Дамаскин не сообщает, он говорит лишь о том, что это были люди дерзкие и богохульные, которые находили осуждение в некоторых словах и делах Бога и преданных ему святых лиц, а также в Божественных Писаниях.

Ссылки 
 Иоанн Дамаскин «О ста ересях вкратце». 92. Феокатогносты.

История христианства
Еретические течения в христианстве